Otto von Stackelberg ist der Name folgender Personen:

* Otto Christian Engelbrecht von Stackelberg (1735–1792), russischer Oberst
 Otto Gustav von Stackelberg (1771–1811), estländischer Ritterschaftshauptmann